Rafferty ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Rafferty (1944–2012), US-amerikanischer Schauspieler und Moderator
 Billy Rafferty (* 1950), schottischer Fußballspieler
 Chips Rafferty (1909–1971), australischer Schauspieler und Filmproduzent
 Claire Rafferty (* 1989), englische Fußballspielerin
 Darren Rafferty (* 2003), irischer Radrennfahrer
 Gerry Rafferty (1947–2011), britischer Sänger und Songwriter
 Kevin Rafferty (1947–2020), US-amerikanischer Kameramann, Regisseur und Produzent
 Laura Rafferty (* 1996), nordirische Fußballspielerin
 Max Rafferty, britischer Musiker, Bassist der britischen Indie-Rock-Band The Kooks, siehe The Kooks
 Nathan Rafferty (* 2000), nordirischer Dartspieler
 Philipp Rafferty (* 1969), deutsch-irischer Schauspieler
 Ronan Rafferty (* 1964), nordirischer Profigolfer
 Sarah Rafferty (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin